Shanshan kan syfta på:

 Shanshan – ett forntida kungadöme och även namnet på en ruinstad i den autonoma prefekturen Bayingolin i Xinjiang i nordvästra Kina, se Loulan

Geografi

Hongkong 

 Cham Shan, berg,

Kina 

 Piqan Xian, härad, Xinjiang, 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar